415 Palatia – asteroide della fascia principale 
 Palatia (architettura) – denominazione di una particolare tipologia di palazzi imperiali 
 Palatia – denominazione medievale della città di Mileto
 F.C. Palatia – squadra di calcio tedesca
 Santa Palatia – martire e santa cristiana
 Nea Palatia – centro abitato della Grecia
 Palatia (Acarnania) – antica città dell'Acarnania